Баба Аннаниязович Аннанов (; 1934 — 1991) — советский и туркменский актёр, кинорежиссёр, сценарист, писатель; народный артист СССР (1985).

Биография 
Баба Аннанов родился 20 февраля 1934 года в селе Карадамак (ныне посёлок в черте Ашхабада, Туркменистан) (по другим источникам — в Ашхабаде). При рождении был назван Гурбангулы, в честь деда (Баба — с туркменского переводится как дед).

Отец погиб на фронте во время войны, мать — во время землетрясения в Ашхабаде 6 октября 1948 года. Работал колхозником. После окончания школы готовился стать юристом.

В 1959 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Н. Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана).

После окончания института некоторое время работал в Чарджоуском драматическом театре, помощником режиссёра на туркменском телевидении.

Снимался в кино с 1957 года на киностудии «Туркменфильм» и других киностудиях страны.

С 1961 года — режиссёр Ашхабадской студии телевидения.

В конце жизни работал директором Туркменского драматического театра им. Молланепеса (ныне Студенческий театр имени Молланепеса) (Ашхабад).

Автор повестей, рассказов, киносценариев. При жизни вышел всего один сборник прозы «Кяризники». По повести «Ак ат» («Белый конь») поставил спектакль о судьбе матери и сына, переживших длительную разлуку. Его повесть «Кяризгены» легла в основу фильма «Голуби живут в кяризах». По его рассказу «Волчица» сын Керим Аннанов снял короткометражный фильм, получивший несколько наград на кинофестивалях.
 
Умер 27 декабря 1991 года (по другим источникам — 21 декабря) в Ашхабаде.

Семья 
 Сын — Керим Аннанов (1958—2017), актёр, кинорежиссёр, сценарист. 
 Дочь — Бахар Аллакова.
 Дочь — Дженнет Аннанова.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Туркменской ССР (1966)
 Народный артист Туркменской ССР
 Народный артист СССР (1985)
 Государственная премия Туркменской ССР имени Махтумкули (1966) — за роль в фильме «Решающий шаг»
 Медаль «За любовь к Отечеству» (2016, посмертно)

Фильмография

Актёр

Режиссёр

Сценарист

Отзывы 
Заслуженный деятель искусств Туркмении Лора Степанская так отозвалась об артисте:
Сам Баба ролям своим счёта не вёл, говорить о них не любил, журналистов не очень жаловал, он не искал успеха — зрительская любовь и признание пришли к нему сразу и навсегда; не суетился в погоне за наградами — они сами находили его. Он был лауреатом Государственной премии Туркменистана имени Махтумкули, народным артистом Туркменистана, народным артистом СССР, лауреатом различных кинофестивалей. Он не мыслил себя без кино, умудряясь сниматься одновременно в нескольких фильмах, не взирая на нелегкие психологические и физические нагрузки. И всё же, несмотря на внешний блеск полного благополучия, на его весёлый нрав и редкую общительность, жила в Баба глубокая внутренняя драма. Его томили отвергнутые замыслы о великих личностях истории туркмен, угнетала прямолинейность предлагаемых сценариев, глухая заданность и шаблонность типа социального героя. Он пробовал резко менять жанры, играл в драмах, в приключенческих фильмах, в комедиях, трагедиях, с удовольствием соглашался играть в эпизодах, если видел характер героя. Но собственный характер не выдерживал полной актерской зависимости от обстоятельств.

Память 
В Ашхабаде есть улица, носящая имя Бабы Аннанова.

Примечания

Ссылки 
 

Заслуженные артисты Туркменской ССР
Народные артисты Туркменской ССР
Выпускники Ташкентского театрального института
Персоналии:Туркменфильм
Лауреаты Государственной премии Туркменской ССР
Персоналии:Туркменский театр драмы им. Молланепеса